Войтинский — фамилия; имеет женскую форму Войтинская.

Известные носители:
 Войтинский, Александр Сергеевич (род. 1961) — кинорежиссёр, продюсер.
 Войтинский, Владимир Иосифович (более известен как Владимир Осипович Богомолов; 1924—2003) — советский и российский писатель, внук С. О. Войтинского.
 Войтинский, Владимир Савельевич (1885—1960) — революционер, публицист и экономист, сын С. О. Войтинского.
 Войтинский, Григорий Наумович (1893—1953) — советский политик и учёный-китаевед.
 Войтинский, Савелий Осипович (1857—1918) — русский математик и педагог.

Войтинская 
 Войтинская, Надежда Савельевна (1886—1965) — русская и советская художница, переводчица, искусствовед, дочь С. О. Войтинского.